Christian III. ist der Name folgender Personen:

 Christian III. (Dänemark und Norwegen), König (1534–1559)
 Christian III. (Pfalz-Zweibrücken), Herzog (1717–1735)
 Christian III. (Oldenburg), Graf (–1285)